L'adjectif ferrique se rapporte à l'élément chimique fer dans l'état d'oxydation III (trois), notamment l'ion ferrique Fe3+.

Il est notamment utilisé pour désigner les composés suivants :
 chlorure ferrique, ou chlorure de fer(III) ;
 ferrocyanure ferrique, ou bleu de Prusse ;
 hydroxyde ferrique, ou hydroxyde de fer(III) ;
 nitrate ferrique, ou nitrate de fer(III) ;
 oxyde ferrique, ou oxyde de fer(III).

Voir aussi

Articles connexes 
 ferreux

Chimie